Sunnydale steht für

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sunnydale (Arkansas)
 Sunnydale (Kansas)
 Sunnydale (Kentucky)
 Sunnydale (Washington)

sowie

 den fiktiven Schauplatz der Fernsehserie Buffy – Im Bann der Dämonen